La stagione 1964-1965 è stata la sessantaduesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu George O’Brien del Southampton con 34 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Newcastle United e Northampton Town e  promosse in First Division 1965-1966.
  Swindon Town e  Swansea City retrocesse in Third Division 1965-1966.

Voci correlate
First Division 1964-1965
Third Division 1964-1965
FA Cup 1964-1965
Football League Cup 1964-1965
FA Charity Shield 1965

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965